Kolonat je gospodarski odnos, nastao u zadnjem razdoblju postojanja Rimskog Carstva.

U Hrvatskoj se održao i u doba feudalizma na priobalju i otocima, koji su bili pod vlašću Mletačke Republike. Kolonat u Dalmaciji se održao do agrarne reforme u prvoj Jugoslaviji.

Stari Rim
Ekonomska povijest
Feudalizam